Томанович () — сербская фамилия. Известные носители.

 Томанович, Лазар (1845—1932) — черногорский политический и государственный деятель, Премьер-министр Черногории, историк.
 Томанович, Никола — национальный герои Черногории XVI века, воспетый в песнях.